

Geografia

Kanada 
 Libau – miejscowość

Łotwa 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lipawa

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łubowo

Inne 
 Libau – statek

Zobacz też 
 Liebau